Жуниньо може да се отнася за:

 Жуниньо Пернамбукано, бразилски футболист на Олимпик Лион
 Жуниньо Кишада, бразилски футболист на Лудогорец (Разград)
 Жуниньо Паулища, бразилски футболист на Атлетико Мадрид и ФК Мидълзбро